Dissen è il nome delle seguenti località:

Germania
 Dissen – frazione del comune di Dissen-Striesow nel circondario di Spree-Neiße (Brandeburgo)
 Dissen am Teutoburger Wald – città del circondario rurale di Osnabrück (Bassa Sassonia)